Spojení písmen F a číslice 40 může mít různé významy:

 Ferrari F40 
 BMW řady 1 (F40)